Das Pontins Professional 1974 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1973/74. Es war das erste reine Profiturnier im Ferienpark des Urlaubsveranstalters Pontins in Prestatyn an der Nordküste von Wales. Es fand im Mai 1974 im Anschluss an die Weltmeisterschaft statt.

Das Finale bestritten der Waliser Ray Reardon und der Engländer John Spencer. Das Spiel ging über die volle Distanz und Weltmeister Reardon gewann den ersten Titel mit 10:9.

Preisgeld 
Gespielt wurde um 1.000 £, die der Turniersieger als Preisgeld bekam.

Finalrunde 
Das Turnier hatte 8 Teilnehmer und war hochrangig besetzt. So traten vier Weltmeister, darunter der amtierende Ray Reardon, und Spitzenspieler aus Australien und Kanada an. Gespielt wurde ein Ausscheidungsturnier in drei Runden, bis der Sieger feststand. Es wurden sehr lange Partien gespielt, bereits das Viertelfinale wurde auf 7 Gewinnframes (Best of 13) gespielt, Sieger im Finale war, wer zuerst 10 Frames gewonnen hatte.

Century-Breaks 
Vier Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden im Turnierverlauf erzielt, zwei davon gelangen dem Finalisten John Spencer.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1974
1974